Нучету () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Лупшану.
 Нучету () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Негомір.